Сутюшев — фамилия. Известные носители:

 Сутюшев, Карим Рахимович (1888—1918) — участник борьбы за установление Советской власти в Петропавловске, большевик.
 Сутюшев, Макмунд Галеевич (1906—1989) — советский театральный художник, главный художник ТГАТ, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Сутюшев, Мидхат Усманович (1926—1996) — организатор производства, директор пертопавловского Завода им. Кирова, почётный гражданин города Петропавловска.